Vilzbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Vilzbach (Gemeinde Eschenau), Ort in der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Vilzbach (Mainz), abgegangener Ort vor den früheren Toren von Mainz, Rheinland-Pfalz, übernommen für ein Quartier in der Altstadt  

Gewässer:
 Vilzbach (Bibart), linker Zufluss der Bibart nach Altmannshausen, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Vilzbach (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) an der Oefelesmühle, Gemeinde Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Filzbach
 Vilz